Vicques kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Vicques, Calvados, departementet Calvados i regionen Normandie,

Schweiz 

 Vicques, Jura, ort,